Knappenberg steht für

 Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft in der Gemeinde Hüttenberg (Kärnten), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Knappenberg, Katastralgemeinde in der Gemeinde Hüttenberg (Kärnten)
 Knappenberg (Gemeinde Reichenau), Ortsteil von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Knappenberg (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), ein Berg (Deutschland)